Einheitsdenkmal bezeichnet:

 das geplante Freiheits- und Einheitsdenkmal der Bundesrepublik Deutschland in Berlin
 das Einheitsdenkmal am Paulsplatz (Frankfurt am Main) in Frankfurt am Main, dem ersten deutschen Parlament in der Paulskirche gewidmet
 das Projekt der Einheitsbäume 
 Denkmal Zur Deutschen Einheit in München, Deutschland
 La voûte des mains, Denkmal zur deutschen Einheit in der Nähe des ehemaligen Grenzübergangs bei Helmstedt
Freiheits- und Einheitsdenkmal in Zwickau

Siehe auch:
 Väter der Einheit
 Nationaldenkmal Skulpturenpark Deutsche Einheit
 Deutsches Eck
 Denkmal für die Wiedervereinigung in Pjöngjang, Nordkorea